La classifica perpetua della Serie A dal 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società che hanno partecipato alla Serie A del campionato italiano di calcio.

Descrizione 
La presente tabella riporta le statistiche di tutte le squadre che abbiano partecipato ad almeno una delle 90 edizioni del campionato di Serie A dalla sua istituzione (1929) in poi, con l'eccezione delle stagioni 1943-1944 e 1944-1945, non disputate a causa della Seconda guerra mondiale, e 1945-1946.

La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, al netto delle penalità, e considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti a vittoria in seguito. In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati. Sono esclusi gli incontri di spareggio, i quali non assegnano punti in classifica.

Sono calcolati, in apposite colonne, i punteggi considerando tutte le vittorie da due punti o tutte le vittorie da tre punti, sempre al netto delle penalità. L'ultima colonna evidenzia la media punti a partita, riferita al punteggio generale.

La classifica 
Dati aggiornati al 23 maggio 2022 (termine del campionato di Serie A 2021-2022). In grassetto le squadre partecipanti al campionato 2022-2023.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Classifica perpetua del campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929
 Classifica perpetua della Serie B
 Evoluzione del campionato italiano di calcio
 Serie A
 Tradizione sportiva

Collegamenti esterni 
  Comprende la stagione 1945-1946.
  Calcolata assegnando sempre due punti per vittoria.
  Calcolata assegnando sempre tre punti per vittoria, comprende la stagione 1945-1946.
 
 
  Calcolata assegnando sempre due punti per vittoria.

A
Italia